Fritz Leiber (schrijver) (1910-1992), invloedrijke Amerikaanse schrijver
 Fritz Leiber (acteur) (1772-1949), zijn vader, acteur die onder andere speelde in Cleopatra uit 1917
 Jerry Leiber & Mike Stoller, een succesvol en invloedrijk duo van liedjesschrijvers en producenten